Die Woiwodschaft Bydgoszcz (Bromberg) war eine polnische Verwaltungseinheit, die 1999 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern aufging. Sie umfasste in ihrer Geschichte unterschiedliche Bezirke:

 Woiwodschaft Bydgoszcz (1950–1975)
 Woiwodschaft Bydgoszcz (1975–1998)